Mana, mana případně MANA může označovat:

v náboženství

Mana (pokrm) – starozákonní pokrm, přeneseně lahodné jídlo
Mana (energie) – v polynéské a melanéské kultuře aktivní síla či energie, často nadpřirozeného charakteru
mána – buddhistický výraz pro pýchu či aroganci
Tuonela – finské podsvětí
Mana Genita – římská bohyně spojovaná s pohřby

v geografii
 Mana (Burkina Faso) – město v Burkině Faso
 Mana (Etiopie) – město v Etiopii
 Mana (hora) – hora v Himálaji
 Mana (Srbsko) – město v Srbsku
 Mana (Francouzská Guyana) – obec ve Francouzské Guyaně
 kanton Mana – kanton ve Francouzské Guyaně
 Mana (přítok Jeniseje) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Mana (přítok Atlantského oceánu) – řeka ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe, přítok Atlantského oceánu
 Mana (ostrov) – ostrov na Novém Zélandu

jiné významy
 mana – ve fantasy, především v hrách na hrdiny a počítačových hrách magická energie umožňující sesílat kouzla
 Mana (náhrada stravy) – nutriční nápoj
 Mana (hudebník) – japonský hudebník
 Mana (říše) – starověká říše na území dnešního Ázerbájdžánu
 Mana (obchodní řetězec) – jeden z obchodních řetězců korporace AHOLD
 Mana (Lordi) – člen finské kapely Lordi
 Divadlo MANA – divadlo při Husově sboru v Praze 10-Vršovicích
 Mana (herní série) – japonská herní série žánru RPG
 Mana (japonský hudebník) – japonský hudebník